Chłapowski:
 Alfred Chłapowski
 Dezydery Chłapowski
 Kazimierz Chłapowski
 Kazimierz Chłapowski (1832-1916)
 Kazimierz Rafał Chłapowski
 Kazimierz Józef Chłapowski (1898-1969) – oficer kawalerii II Rzeczypospolitej, dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich
 Franciszek Chłapowski
 Mieczysław Chłapowski
 Stefan Chłapowski
 Wąwóz Chłapowski